

Codici 
 NAM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Namlea (Indonesia)
 nam – codice ISO 639-3 della lingua nangikurrunggurr
 NAM – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Namibia
 NAM – codice ISO 3166-2:AO della provincia di Namibe (Angola) 
 NAM – codice ISO 3166-2:BF della provincia di Namentenga (Burkina Faso)

Altro
 Indice NAM – indice di carattere meteorologico
 NAM – videogioco strategico del 1986 per Apple II, Atari 8-bit, Commodore 64
 NAM – videogioco sparatutto del 1998 per MS-DOS

Pagine correlate
Distretto di Nam